Tit Flavi Sabí (pare de Vespasià), pare de l'emperador Vespasià
 Tit Flavi Sabí Vespasià
 Flavi Sabí (governador i prefecte), governador i prefecte de la ciutat
 Tit Flavi Sabí (cònsol 69), cònsol sufecte el 69
 Flavi Sabí (prefecte), prefecte de la ciutat